Paris je slovo s více významy:

Města 
Francie
 Paříž – francouzská podoba jména hlavního města Francie
jako součást názvu
 Paris-l'Hôpital – město v departementu Saône-et-Loire
 Paris Rive Gauche – levobřežní část Paříže
 Le Touquet-Paris-Plage – město v departementu Pas-de-Calais
Dánsko
 Paris (Dánsko) – město v Dánsku
Gabon
 Paris (Gabon) – město v provincii Moyen-Ogooué
Kanada
 Paris (Ontario) – město v provincii Ontario
 Paris (Yukon) – město v provincii Yukon
Rusko
 Pariž – obec v Čeljabinské oblasti
 Paris (Baškortostán) – obec v Baškortostánu
Spojené státy americké
 Paris (Arkansas) – město ve státě Arkansas
 Paris (Idaho) – město ve státě Idaho
 Paris (Illinois) – město ve státě Illinois
 Paris (Indiana) – město ve státě Indiana
 Paris (Iowa) – město ve státě Iowa
 Paris (Jižní Karolína) – město ve státě Jižní Karolína
 Paris (Kansas) – město ve státě Kansas
 Paris (Kentucky) – město ve státě Kentucky
 Paris (Maine) – město ve státě Maine
 Paris (Maryland) – město ve státě Maryland
 Paris (Michigan) – město ve státě Michigan
 Paris (Mississippi) – město ve státě Mississippi
 Paris (Missouri) – město ve státě Missouri
 Paris (New York) – město ve státě New York
 Paris (Ohio) – město ve státě Ohio
 Paris (Pensylvánie) – město ve státě Pensylvánie
 Paris (Severní Dakota) – město ve státě Severní Dakota
 Paris (Tennessee) – město ve státě Tennessee
 Paris (Texas) – město ve státě Texas
 Paris (Virginie) – město ve státě Virginie
 Paris (okres Grant, Wisconsin) – město ve státě Wisconsin (okres Grant)
 Paris (okres Kenosha, Wisconsin) – město ve státě Wisconsin (okres Kenosha)
jako součást názvu
 New Paris (Indiana) – město ve státě Indiana
 New Paris (Ohio) – město ve státě Ohio
 New Paris (Pensylvánie) – město ve státě Pensylvánie
 Paris Township – město ve státě Michigan
 South Paris – město ve státě Maine
 St. Paris – město ve státě Ohio
 West Paris – město ve státě Maine

Švédsko
 Paris (Švédsko) – město ve Švédsku
Ukrajina
 Paris (Ukrajina) – město na Ukrajině

Lidé 
příjmení
 Barry Paris (1948) – americký novinář, spisovatel a publicista
 Gaston Paris (1839–1903) – filolog a člen Francouzské akademie
 Matthew Paris (1200–1259) – anglický benediktinský mnich, kronikář, iluminátor a kartograf

rodné jméno
 Paris Hilton – dcera majitele hotelového řetězce
 Paris-Michael Katherine Jackson (1998) – dcera Michaela Jacksona

fiktivní postavy
 Paris (mytologie) – trójský princ z Illiady
 Paris – postava z dramatu Romeo a Julie mladý šlechtic, příbuzný veronského vévody
 Tom Paris – postava ze seriálu Star Trek: Voyager

Další 
Pomístní názvy
 Paris – pomístní jméno v němčině pro skupinu domů Paříž na pomezí Tuště a sousední obce Rapšach v okrese Jindřichův Hradec severovýchodně od tušťské osady Suchdola nad Lužnicí s obdobně cizokrajným názvem Nový York (německy Newyork)
Kultura
 Festival Paris Cinéma – mezinárodní filmový festival
 Paris historique – asociace přátel historické Paříže
 Paris Match – francouzský týdeník
 Paris Photo – fotografický veletrh
 Paris, France – studiové album France Gall z roku 1980
 Paris – dvojalbum skupiny Supertramp
 Paris – živé album skupiny The Cure
 Paris 1919 – studiové album Johna Calea
 Paris – muzikál Cole Portera
 Paris (seriál) – televizní seriál z roku 2015
Vojenství
 Paris (1911) – francouzská bitevní loď

Biologie
 vraní oko (Paris L.) – rod rostlin, vědecký název

Telekomunikace
 Paris (telegrafie) – jednotka rychlosti vysílání v telegrafii při používání Morseovy abecedy

Odkazy

Související články 
 Paříž (rozcestník)

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno
Rozcestníky - příjmení